Mainichi Broadcasting System, canal de televisió del Japó
 Mutual Broadcasting System, cadena de ràdio històrica dels Estats Units
 Marina Bay Sands, complex d'edificis turístics de Singapur
 Mercedes-Benz Superdome, estadi poliesportiu situat a Nova Orleans, als Estats Units
 Mbeli Bai Study, grup de recerca encarregat del parc natural de Mbeli Bai, a la República del Congo
 MBS (hip hop) (de l'acrònim en francès de le Micro Brise le Silence), grup de música rap d'Algèria
 Montpellier Business School, una escola de negocis europea
 Sistema de molts cossos (del seu nom en anglès Multibody System), sistema físic format de més de tres cossos rígids
 Sistema base mòbil (del seu nom en anglès Mobile Base System), plataforma base del robot Mobile Servicing System de l'Estació Espacial Internacional
 Valor garantit per hipoteques (del seu nom en anglès Mortgage-Backed Security), valor financer garantit per pagaments generats per préstecs hipotecaris
 Mb/s també és una abreviatura de Megabit per segon, unitat de mesura de capacitat de transmissió de dades